Broadcasting –  trasmissione di informazioni da un sistema trasmittente ad un insieme di sistemi riceventi non definito a priori
 Broadcasting – nella telematica, modalità di instradamento per la quale un pacchetto dati inviato ad un indirizzo particolare verrà consegnato a tutti i computer collegati alla rete

Film
Broadcasting – cortometraggio del 1922 diretto da Mason N. Litson
Broadcasting – cortometraggio del 1924 diretto da Earl Hurd
Broadcasting – cortometraggio del 1927 diretto da Challis Sanderson

Pagine correlate 
 Broadcast (disambigua)